Baltazar et Baltazár sont des noms propres qui peuvent désigner :

Prénom 
 Baltazár (?-390), chef militaire des Huns, fils de Balamber ;
 Baltazar, de son nom complet Baltazar Maria de Morais Júnior (né en 1959), footballeur brésilien ;

Patronyme 
 Pierre Baltazar, dit Fournier (1802-1870), professeur français ;
 Apcar Baltazar (1880-1909), peintre roumain ;
 Jorge Baltazar (1982-), joueur de squash mexicain.

Pseudonyme 
 Baltazar, de son vrai nom Oswaldo Silva (1926-1997), footballeur brésilien ;
 Julius Baltazar (né en 1949), pseudonyme du peintre, graveur et illustrateur français Hervé Lambion ;

Toponyme

Baltazar : une localité de la paroisse civile de Caname dans la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme